Барбусы, или усачи () — род лучепёрых рыб семейства карповых.

Описание 
Обитают барбусы в водоёмах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Европы.

Тело вытянутой формы, хвостовой плавник двухлопастной. Самки выглядят крупнее из-за полного брюха. Во время нереста окраска самца становится ярче.

Аквариумистика 
Барбусы очень популярные аквариумные обитатели. Порядка 15 видов барбусов широко распространены в аквариумистике. Эти рыбы миролюбивы и очень активны, но их не следует содержать с рыбами, имеющими нитевидные плавники. Необходимы заросли плавающих растений. Аквариум должен быть просторным. Барбусы питаются мотылём, трубочниками. Отдельным видам нужна растительная пища. Барбусы тщательно подбирают остатки корма со дна. Рекомендуемые условия: температура 20—26 °С (в нерестовом аквариуме на 2 градуса выше), жёсткость 4—10`, кислотность 6,5—7,5.

Список видов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или усач ящерица
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В водах России представлено 5 видов усачей:
 Barbus barbus — обыкновенный усач
 Barbus brachycephalus — короткоголовый усач
 Barbus capito — усач булат-маи
 Barbus ciscaucasicus — терский усач
 Barbus tauricus — крымский усач

Примечания

Ссылки 
 Барбусы в web-энциклопедии для аквариумистов. 
 Барбусы в аквариуме
 «Усачи Кинерета» А. Черницкий